Чирковичский сельсовет (белор. Чыркавіцкі сельсавет) — административная единица на территории Светлогорского района Гомельской области Республики Беларусь. Административный центр - агрогородок Чирковичи.

Состав 
Чирковичский сельсовет включает 13 населённых пунктов:
 Дедное — деревня
 Здудичи — деревня
 Искра — деревня
 Медков — посёлок
 Миколин Остров — хутор
 Мольча — деревня
 Мольча — посёлок
 Островчицы — деревня
 Ракшин — деревня
 Рудня — деревня
 Сосновка — деревня
 Стужки — деревня
 Чирковичи — агрогородок

Упразднённые населённые пункты:

 Ола — деревня
 Расова — деревня

Историко-культурное наследие 
В агр. Чирковичи расположен Филиал Светлогорского историко-краеведческого музея. 

В урочище Ола Чирковичского сельсовета расположен Мемориальный комплекс «Ола».

Возле посёлка Мольча расположена деревянная Ветряная мельница (XIX век).

Природа 

 Республиканский биологический заказник "Чирковичский"

Туризм 
Имеется ряд экологических маршрутов.

См. также 
 Светлогорский район

Примечания

Ссылки 
 Чирковичский сельский Совет Светлогорского района
 Светлогорский райисполком
 Населённые пункты Республики Беларусь

Сельсоветы Светлогорского района (Гомельская область)